Starfish (album), vijfde studioalbum (1988) van de Australische rockband The Church 
 Brits bandje dat na naamswijziging bekend werd als Coldplay
 Starfish (band), Nederlandse reggae-rockband, geformeerd in 2012
 Starfish-SD Inc., uitgever van computerspellen